Dead (engl. für tot) steht für:

 Dead (Band), deutsche Grindcoreband
 Dead (Musiker) (Per Yngve Ohlin; 1969–1991), schwedischer Musiker
 Dead (Film), deutscher Film von Sven Halfar (2013) 

DEAD steht für:
 Azodicarbonsäurediethylester, chemische Reagenz

The Dead steht für:

 The Dead (Band), US-amerikanische Rockband
 The Dead (Psychobillyband), Schweizer Psychobillyband 
 The Dead, Originaltitel von Die Toten (James Joyce), Erzählung von James Joyce (1914)

Filme:
 The Dead, Originaltitel von Die Toten (Film), US-amerikanischer Film von John Huston (1987)
 The Dead (Film), britischer Film von Howard J. Ford und Jonathan Ford (2010) 
 The Dead (2016), US-amerikanischer Film von Edward Martin III 

Siehe auch:
 Death, US-amerikanische Metalband